L'Émirien est une culture archéologique du Proche-Orient, datant de -100000 à -40000 ans, et attribuée à l'Homo Sapiens. 
 Un Émirien est un habitant des Émirats arabes unis. On dit également Émirati.

Gentilé